Гінтерер Брохкогель () — гора у групі Вайсскамм Ецтальських Альп.

Альпійські тритисячники
Гірські вершини Альп
Articles with hAudio microformats
Тіроль (земля)
Гори Австрії